Astala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1860-1936), homme politique finlandais
Kari Astala (né en 1953), mathématicien finlandais
Sampsa Astala (né en 1974), batteur finlandais du groupe Lordi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois